Dolph ist ein im englischen Sprachraum, insbesondere in den USA vorkommender männlicher Vorname. Dolph ist eine Kurzform von Adolph, der englischen Form von Adolf.

Namensträger

Vorname 

 Dolph Briscoe (1923–2010), US-amerikanischer Politiker
 Robert Dolph Ray (1928–2018), US-amerikanischer Politiker
 Dolph Schayes (1928–2015), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer

Künstlername 
 Dolph Lundgren (* 1957), schwedischer Schauspieler und Regisseur
 Dolph Ziggler (* 1980), US-amerikanischer Wrestler
 Young Dolph (1985–2021), US-amerikanischer Rapper und Musikverleger

Familienname 
 John Henry Dolph (1835–1903), US-amerikanischer Kunstmaler
 Joseph N. Dolph (1835–1897), US-amerikanischer Politiker

Weiteres 
Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dolph (Arkansas)
 Dolph (Michigan)
 Dolph (Oregon)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Englischer Personenname